"La guierra de guerrillas (A Guerra de Guerrilhas, no Brasil) é um livro escrito pelo revolucionário argentino-cubano Che Guevara em 1960.

Livros de 1960
Livros de Cuba
Che Guevara